More Than You Know kan avse:

More Than You Know (musikalmelodi) – en sång från 1929 med musik av Vincent Youmans och text av Billy Rose och Edward Eliscu
More Than You Know (sång) – en sång från 1988 av Martika